Финал Кубка России по международным шашкам среди клубных команд 2010 у женщин прошёл с 20 по 25 ноября в д/о Колонтаево (Московская область).

Приняло участие 4 команды из трех регионов. 1 Международный гроссмейстер, два гроссмейстера России.

Главный судья: Ильенко В. Ф., международный арбитр.

Главный секретарь: Шаронин В. Б., судья 1-й категории.

1 место - ШШ «Кычкин — I», Якутия

2 место - ШК «Ишимбай», Башкортостан

3 место - «Башнефть», Башкортостан

Примечания 

Соревнования по международным шашкам в Колонтаево
2010 год в шашках